Earth (englisch „Erde“) steht für:

 Earth (Band), US-amerikanische Metal-Band
 früherer Name der englischen Band Black Sabbath
 Earth (Spieleserie), Computerspiel-Reihe
 Google Earth, eine Geodaten-Software

Filme:
 Earth (1998), indischer Spielfilm von Deepa Mehta
 Mission Erde – Sie sind unter uns, US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie (1997–2002)
 Originaltitel von Unsere Erde – Der Film, britisch-deutscher Naturfilm (2007)

Künstlername:
 Fleur Earth, deutsche Soul-Sängerin

Siehe auch:
 Earth Hour, eine Umweltschutzaktion
 Erde (Begriffsklärung)